Nowakowskia är ett släkte av svampar. Nowakowskia ingår i familjen Chytridiaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Nowakowskia